Kwadratura figury geometrycznej – zadanie konstrukcyjne z geometrii polegające na konstrukcji kwadratu o takim samym polu powierzchni, jak dana figura geometryczna, przy użyciu cyrkla i linijki bez podziałki.

W Starożytnej Grecji uważano, że pole powierzchni figury jest zdefiniowane, gdy możliwa jest jej kwadratura

Kwadratura dowolnego wielokąta jest wykonalna. Aby ją wykonać wystarczy zauważyć, że:
 Każdy wielokąt można rozłożyć na skończoną liczbę trójkątów o rozłącznych wnętrzach. Jest to triangulacja.
 Możliwa jest kwadratura dowolnego trójkąta – na rysunku poniżej b jest bokiem kwadratu, którego pole jest równe polu trójkąta o podstawie a i wysokości h.
 Możliwa jest konstrukcja kwadratu, którego pole jest sumą pól dwóch innych kwadratów (twierdzenie Pitagorasa).
 Możliwa jest konstrukcja kwadratu, o takim samym polu jak dowolny prostokąt.

Kwadratura koła jest niewykonalna, co w 1882 roku udowodnił Ferdinand Lindemann pokazując, że π jest liczbą przestępną.

Przypisy 

Konstrukcje klasyczne